Сара Пітковскі Була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в півфіналі її перемогла Татьяна Гарбін.

Татьяна Гарбін здобула титул, у фіналі перемігши Крісті Богерт з рахунком 6-2, 7-6(4).

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2000
Budapest Grand Prix